Ferrocarrils de l'Azerbaidjan (del seu nom en àzeri Azərbaycan Dəmir Yolları), empresa estatal de transport ferroviari de l'Azerbaidjan
 ady també és el codi ISO 639-3 de l'adigué, llengua parlada a la república d'Adiguèsia (Rússia)
 Ady també és el cognom d'Endre Ady, poeta simbolista hongarès